Вордингборг:

 Вордингборг — город в Дании, на юго-восточном побережье острова Зеландия.
 Вордингборг — датская коммуна в составе области Зеландия.